Caio Pôncio Herénio — comandante samnita 
 Pôncio Telesino — general samnita 
 Pôncio Pilatos — prefeito da província romana da Judeia entre os anos 26 e 
 Pôncio de Cartago — santo cristão do século III, biógrafo de Cipriano de Cartago
 Pôncio de Trípoli — conde de Trípoli 

Desambiguações de antropônimos